OER – codice aeroportuale IATA dell'Örnsköldsvik Airport, Örnsköldsvik, Svezia
 OER – Open Educational Resources o Risorse didattiche aperte
 OER – Osservatorio Epidemiologico Regionale